Le terme Route 162 peut désigner plusieurs routes :

 Route 162 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 162 au Québec, Canada
 Route régionale 162 en Finlande
 Route nationale 162 en France